Português de Alma e Coração é o terceiro álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira.  
Foi lançado em 1993 pela editora Espacial. 

Contém 12 faixas, das quais se destaca aquele que pode ser considerado o primeiro grande êxito "A minha Guitarra", tema que faz parte da compilação "20 Anos de Canções", lançada em 2008

Faixas
 "Foi por ti"
 "Português de alma e coração"
 "Promessas, promessas"
 "Ela só quer namorar"
 "Aprender a viver"
 "Nem mais um minuto"
 "Reste"
 "Joana, joaninha"
 "Fruto Proibido"
 "Au revoir, Adeus Amor"
 "O amor vai e vem"
 "A minha Guitarra"
	 

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 1993
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa